Secularismo — separar o Estado da religião
 Clero secular — parte do clero da Igreja Católica que desempenha atividades voltadas ao público
 Século — período de cem anos
 Laicismo — o governo é separado da religião
 Humanismo secular — movimento ateu e agnóstico

Ver também
 Estado laico

Desambiguação